Люка́ Динь (; ) — французский футболист. Выступает на позиции левого защитника. Игрок клуба «Астон Вилла» и национальной сборной Франции.

Клубная карьера 
Динь попал в академию «Лилля» в возрасте 12 лет. Пройдя все её уровни и возрастные категории, 27 июля 2010 года Люка подписал с клубом свой первый профессиональный контракт сроком на три года. В декабре 2012 года Динь заключил с «Лиллем» новый контракт, действительный до июня 2017 года. На протяжении сезона 2011/12 Динь окончательно стал игроком основной команды «Лилля». В основном составе клуба Люка дебютировал 26 октября 2011 году в матче Кубка французской лиги против «Седана». В сезоне 2012/2013 Динь являлся игроком основного состава «Лилля», он сыграл 44 матча и забил 3 гола, принимал участие в матчах группового турнира Лиги чемпионов. Гол, забитый Люкой 29 августа 2012 года в матче отборочного раунда Лиги чемпионов против «Копенгагена», стал для футболиста первым на профессиональном уровне.

17 июля 2013 года клуб «Пари Сен-Жермен» объявил о подписании пятилетнего контракта с Динем. По данным французских СМИ, футболистом также интересовался ряд европейских клубов, переговоры с «Лиллем» помимо «Пари Сен-Жермен» вёл также «Монако». Трансферная стоимость Диня была оценена в 15 млн евро. Дебют Люки в новой команде состоялся 13 сентября 2013 года в матче чемпионата Франции против «Бордо». За два сезона Динь не сумел стать основным игроком парижского клуба, проведя за это время 44 матча во всех турнирах.

Летом 2015 года руководство английского «Ливерпуля» интересовалось Динем, рассчитывая укрепить им проблемную позицию левого защитника. Однако переход не состоялся, вместо этого 26 августа Люка отправился в годичную аренду в итальянскую «Рому». Аренда игрока обошлась римскому клубу в 2,5 млн евро, кроме того, по условиям сделки «Рома» могла выкупить контракт Диня после завершения срока аренды. В Италии Люка воссоединился с тренером Руди Гарсией, под началом которого играл в «Лилле». Он с самого начала сезона закрепился в основном составе «Ромы» и за год провёл во всех турнирах 42 матча, в которых забил 3 гола.

13 июля 2016 года испанская «Барселона» объявила о приобретении Диня, переход которого обошёлся каталонскому клубу в 16,5 млн евро, кроме того, дополнительные 4 млн евро могут быть выплачены «Пари Сен-Жермен» в зависимости от результатов игрока и его новой команды. Контракт рассчитан на пять лет, сумма отступных по нему составила 60 млн евро. Дебютировал за новый клуб 14 августа 2016 года в матче за Суперкубок Испании против «Севильи» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (0:2). Всего в свой первый сезон в «Барселоне» Динь принял участие в 26 матчах и забил один гол в ворота «Эркулеса» в Кубке Испании, обладателем которого в итоге стала его команда.

В сезоне 2017/18 Динь во всех турнирах сыграл лишь в 20 матчах, отметившись одним голом в ворота «Олимпиакоса» в Лиге чемпионов. По итогам сезона стал в составе «Барселоны» чемпионом Испании и обладателем кубка страны.

1 августа 2018 года перешёл в английский клуб «Эвертон», подписав контракт на 5 лет. Десятью днями позже Динь дебютировал за новый клуб, выйдя на замену в матче АПЛ против «Вулверхэмптона» (2:2). Начиная с октября французу удалось завоевать место в основном составе клуба в борьбе с ветераном команды Лейтоном Бейнсом. 10 декабря 2018 года Динь забил свой первый гол за «Эвертон»: ударом со штрафного на шестой добавленной минуте он спас для своей команды ничью в поединке с «Уотфордом» (2:2). Ещё через 16 дней он смог оформить дубль в матче против «Бернли» и помог «Эвертону» добиться разгромной победы со счётом 5:1. По итогам своего первого сезона в клубе Динь был отмечен двумя клубными наградами: его признали лучшим игроком команды болельщики «Эвертона», а звание лучшего игрока команды по версии футболистов было разделено между ним и Идриссой Гейе.

В сезоне 2019/20 Люка Динь оставался основным левым защитником «Эвертона»: он принял участие в 35 матчах команды в АПЛ, неизменно появляясь в стартовом составе. Кроме того, в сезоне 2019/20 несколько раз Динь выводил команду на поле с капитанской повязкой. Аналогичная ситуация сохранялась и в сезоне 2020/21: Динь принял участие в 30 матчах команды в лиге, пропуская матчи только из-за травмы и дисквалификации.

После прихода в клуб летом 2021 года нового главного тренера Рафаэля Бенитеса поначалу также оставался основным игроком команды, однако в декабре неожиданно выпал из состава и перестал попадать даже в заявку на матчи. По сведениям британских СМИ, это произошло из-за конфликта Бенитеса с Динем.

13 января 2022 года о трансфере Диня официально объявил другой клуб АПЛ — «Астон Вилла». Футболист подписал с новым клубом контракт сроком до 2026 года. Сумма сделки официально не объявлялась. По сообщениям СМИ, переход защитника обошёлся бирмингемскому клубу в 23 миллиона фунтов стерлингов с возможными бонусами.

Карьера в сборной 
В составе юношеской сборной Франции Динь принял участие в ЮЧЕ-2012, проходившем в Эстонии. Вместе со своей сборной он дошёл до полуфинала турнира.

В состав национальной сборной Франции начал призываться в 2014 году. В том же году принял участие в чемпионате мира в Бразилии, где вышел на поле в одном матче. В 2016 году в составе сборной стал серебряным призёром чемпионата Европы, однако на поле на турнире не выходил ни разу. Участвовал в отборочных матчах к чемпионату мира 2018, однако в состав национальной команды на финальную часть турнира Динь не попал.

Личная жизнь 
27 декабря 2014 женился на Тизире Динь, с которой встречался 5 лет. У пары двое детей, сын Исахо (02.04.2019) и дочь Инайя (30.01.2021).

Статистика выступлений

Клубная

Международная

Матчи за сборную 

Итого: 46 матчей / 0 голов; 29 побед, 11 ничьих, 6 поражений.

Достижения

Командные 
 «Пари Сен-Женмен»
 Чемпион Франции (2): 2013/14, 2014/15
 Обладатель Кубка французской лиги (2): 2013/14, 2014/15
 Обладатель Кубка Франции: 2014/15
 Обладатель Суперкубка Франции (3): 2013, 2014, 2015

 «Барселона»
 Чемпион Испании: 2017/18
 Обладатель Кубка Испании (2): 2016/17, 2017/18
 Обладатель Суперкубка Испании: 2016

 Сборная Франции (до 20 лет)
 Чемпион мира среди игроков до 20 лет: 2013

 Сборная Франции
 Финалист чемпионата Европы: 2016
 Победитель Лиги наций УЕФА: 2021

Личные 
 Игрок года ФК «Эвертон»: 2018/19

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Астон Виллы»

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Лилль»
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Астон Вилла»